Schaulaufen steht für:
 Eiskunstlauf-Gala
 übertragen für die Präsentation von Models vor einer Jury, z. B. zum Casting (Auswahlverfahren)
 übertragen für die Präsentation von Politikern vor einer Wahl, siehe auch Elefantenrunde